Monthoux steht für:
 einen Teil der Gemeinde Vétraz-Monthoux im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde La Thuile im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jean-de-Chevelu im Département Savoie